Creysse puede referirse a: 

 Creysse, comuna francesa situada en Dordoña.
 Creysse, comuna francesa situada en Lot.